Peraeospinosus är ett släkte av kräftdjur. Peraeospinosus ingår i familjen Nototanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Peraeospinosus